Gheorghe Anghel heißen:
* Gheorghe Anghel (Botaniker) (1910–1986), rumänischer Gräserspezialist
 Gheorghe Anghel (moldauischer Politiker) (* 1959), 2020–2014 Abgeordneter der PCRM
 Gheorghe Anghel (Musiker) (* 1960), rumänischer Geiger